Sezon (1997) był 53. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 12 kwietnia 1997 i trwały do 19 października 1997. Tytuł obroniła drużyna Rosenborg BK. Tytuł króla strzelców zdobył Sigurd Rushfeldt, który w barwach klubu Rosenborg BK strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 Tromsø IL - Eik-Tønsberg 4-0, 2-1

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
1997 w Norwegii
1997 w piłce nożnej